Huarte est un nom d'origine basque, graphie ancienne de  « île ».

Patronymes 
 Agustín Jerónimo de Iturbide y Huarte (1807-1866), prince impérial du Mexique.
 John Huarte (né en 1944),  quart au football américain.
 Juan Huarte de San Juan ou Juan Huarte y Navarro (c. 1530-1592), médecin et psychologue basque.
 Salvador de Iturbide y Huarte (1820-1856), prince du Mexique.
 Ana María de Huarte y Muñiz est l'épouse de l'empereur Augustin I du Mexique de 1805 à 1861 et impératrice du Mexique de 1822 à 1823.
Bernard Huarte (né en 1969) officier dans l'armée de l'air, pilote de chasse

Toponymes 
 Uharte-Arakil, ville de Navarre.
 Huarte-Uharte, municipalité de Navarre.
 Huarte ou Haouarte, un village proche d'Apamée en Syrie.

Autres 
 Obrascón Huarte Lain est un groupe de BTP (bâtiment et travaux publics) espagnol.

Voir aussi